Putineiu se poate referi la:
Putineiu, Giurgiu
Putineiu, Teleorman